«Хайди» () — фильм 2005 года режиссёра Пола Маркуса совместного производства США, Великобритании и Италии. Снят по повести «Хайди: годы странствий и учёбы» швейцарской писательницы Йоханны Спири, впервые опубликованной в 1880 году.

Съёмки фильма проходили в Словении и Уэльсе.

Сюжет 
Фильм повествует о событиях в жизни маленькой девочки Хайди, которую отдают на попечение её деда, живущего в Швейцарских Альпах. Дед — человек со сложным характером — постепенно сближается с внучкой, однако тётя перевозит Хайди во Франкфурт. Девочка вынуждена сживаться с новыми людьми: ровесницей Кларой, которая не может ходить, и строгой домоправительницей фройляйн Роттенмайер.

В ролях 
 Эмма Болджер — Хайди
 Макс фон Сюдов — дедушка, «дядя Альп»
 Джеральдина Чаплин — Роттенмайер
 Дайана Ригг — бабушка Клары
 Полин МакЛинн — тётя Хайди
 Джессика Клэридж — Клара

Критика 
Критики сочли картину достаточно слабой, выделив игру Макса фон Сюдова.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Великобритании
Экранизации произведений Иоганны Шпири
Фильмы на английском языке